Ба́ррі може означати ім'я (), прізвище (), а також, топонім.

 Прізвище
 Брент Баррі (; 1971) — американський баскетболіст, захисник.
 Бубакар Баррі (; 1979) — івуарійський футболіст, воротар.
 Венді Баррі (; 1912—1978) — англійська актриса театру й кіно.
 Гарет Баррі (; 1981) — англійський футболіст, півзахисник.
 Даніель Томас Баррі (; 1953) — американський інженер, учений і відставний астронавт НАСА.
 
 Джин Баррі (; 1919—2009) — американський актор і співак.
 Джон Баррі (; 1933—2011) — англійський композитор, автор музики до фільмів.
 Джон Баррі (;  1969) — американський баскетболіст та коментатор.
 Мона Баррі (; 1909—1964) — американська актриса.
 Патрісія Баррі (; 1922—2016) — американська кіно- і телеактриса.
 Тайсон Баррі (; 1991) — канадський хокеїст.
 Чарльз Баррі (; 1795—1860) — англійський архітектор

Ім'я
 Баррі Акройд (; 1954) — англійський кінооператор.
 Баррі Ансворт (; 1930—2012) — британський письменник.
 Баррі Бек (; 1957) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Баррі Гокінс (; 1979) — англійський професійний гравець у снукер.
 Баррі Голдвотер (; 1909—1998) — американський політик, кандидат від Республіканської партії в президенти США (1964), сенатор від штату Аризона (1953—1965, 1969—1987).
 Баррі Джеймс Маршалл (; 1951) — австралійський вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини (2005).
 Баррі Коммонер (; 1917—2012) — американський біолог, еколог та політик.
 Баррі Левінсон (; 1942) — американський сценарист, кінорежисер, актор та продюсер.
 Баррі Манілов (; 1946) — американський вокаліст, піаніст, композитор.
 Баррі Пінчес (; 1970) — англійський професійний гравець у снукер.
 Баррі Саймон (; 1946) — американський фізик-теоретик і математик.
 Баррі Стендер, (; 1987—2013) — південно-африканський маунтбайкер, володар Кубка світу у категорії до 23 років (2009), срібний призер Кубку світу (2012).
 Баррі Сток (; 1974) — канадський гітарист і електрогітарист гурту Three Days Grace.
 Баррі Фіцджеральд (; 1888—1961) — ірландський актор, лауреат премії «Оскар» (1945).
 Баррі Шарплесс (; 1941) — американський вчений-хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (2001).

Топонім 

 Баррі (, ) — місто на півдні Уельсу, адміністративний центр області Долина Гламорган.
 Беррі () — місто в провінції Онтаріо (Канада).
 Баррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 Баррі () — округ (графство) у штаті Міссурі (США).
 Баррі () — тауншип в окрузі Пайн у штаті Міннесота (США).
 Баррі () — місто в окрузі Біг-Стоун, штат Міннесота (США).

Інше 
 Баррі () — кличка відомої собаки-рятувальника породи сенбернар
 Баррі Таун () — валлійський футбольний клуб з Баррі, заснований у 1912.
 «Баррі Ліндон» () — кінофільм американського режисера Стенлі Кубрика (1975).

Див. також 
 Беррі

Прізвища
Імена